Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Newport 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Margaret Court e Lesley Hunt che hanno battuto in finale Rosie Casals e Billie Jean King 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Billie Jean King (finale)
 Françoise Dürr /  Betty Stöve (semifinali)

 Margaret Court /  Lesley Hunt (Campionesse)
 Wendy Overton /  Val Ziegenfuss (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Newport 1972